Die afrikanische Qualifikation zum Thomas Cup 2008 fand vom 18. bis zum 22. Februar 2008 in Rose Hill in Mauritius statt. Das Turnier wurde aus Sicherheitsgründen von Kenia dorthin verlegt. Nigeria qualifizierte sich als Sieger für die Endrunde des Cups.

Gruppe A

Gruppe B

K.-o.-Runde

Weblinks 
 https://web.archive.org/web/20130824103745/http://badminton.de/08-Vorrunden.1274.0.html

2008 Qualifikation Afrika
Badminton 2008
Badmintonwettbewerb in Beau Bassin-Rose Hill